Okręty US Navy o nazwie USS "Reedbird":
 Pierwszy, "Reedbird" (AMc-30), był trałowcem przybrzeżnym typu Reedbird, który był w służbie w latach 1941-1946.
 Drugi, "Reedbird" (YMS-291), był pomocniczym trałowcem typu YMS-1, który był w służbie z przerwami w latach 1943-1968.

Reedbird